Freeway is Engels voor autosnelweg (zie ook motorway). Het kan ook verwijzen naar:
 Freeway (album), een album van de Canadese rockgroep Bachman-Turner Overdrive
 Freeway (film), een Amerikaanse thriller uit 1996
 Freeway (rapper), een Amerikaans rapper uit Philadelphia
 Freeway Cola, een colamerk

En ook:
 Freeway Airport, een vliegveld in de Amerikaanse staat Maryland
 Freeway Park, een stadspark in Seattle in de Amerikaanse staat Washington
 Phakisa Freeway, een racecircuit in de Zuid-Afrikaanse provincie Vrijstaat